Voxelstein 3D (, от  — «воксел» и «Wolfenstein 3D») — свободная компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, разработанная фанатами «Wolfenstein 3D» и выложенная в свободный доступ 19 апреля 2008 года в статусе бета-версии 0.1. Представляет собой попытку сделать ремейк «Wolfenstein 3D» 1992 года на воксельном движке «Voxlap», разработанным Кеном Сильверманом, позволившим, в частности, полную разрушаемость единственного доступного уровня игры. На следующий день к игре вышло единственное обновление 0.101, ликвидирующее некоторые баги игры. После этого игра не обновлялась.

Помимо ресурсов игры и .EXE-файла, запускающего её, к игре прилагается аниматор, позволяющий рассмотреть в реальном времени и проиграть анимацию врагов и оружия в руке игрока (файла формата .anim), а также заархивированный в формате .zip первый эпизод «Wolfenstein 3D», распространявшийся по схеме «shareware» бесплатно одновременно с платной полной версией игры.

Отсылка к игре «Wolfenstein 3D» содержится в самом названии, «Voxelstein 3D». Кроме того, обе игры имеют почти идентичные заставки (вначале — работа требуемых ресурсов компьютера, затем — рекомендуемый возраст игрока, затем — обложка, на которой главный герой выглядывает из-за угла коридора, по которому шагает рядовой вермахта).

Геймплей 
Игра представляет собой попытку ремейка родоначальника современных шутеров — игры «Wolfenstein 3D». Разработчики попытались перенести сеттинг и антураж игры на новый движок. В частности, игра использует звуки и музыку оригинала. Отсылка к игре обыгрывается в названии самой игры «Voxelstein 3D».

Игра состоит из всего одного небольшого уровня. Его целью является активация триггера, расположенного за пределами тюрьмы. В этом игроку могут помешать рассыпанные по всему уровню девять врагов. По ходу игры игрок может подбирать сокровища и различные предметы, а также рушить окружающее пространство.

Важнейшей частью геймплея являются воксели — небольшие кубики, у которых все грани залиты одинаковым сплошным цветом, из которых состоит не только весь уровень, но и враги, а также оружие игрока. Игрок может (и должен для прохождения игры) уничтожать воксели с помощью оружия. Нож и пистолет выбивают воксели по одному, пулемёт выбивает их в случайном порядке на небольшой территории в количестве выпущенных пуль, граната проделывает небольшую дыру, после чего её осколки случайным образом выбивают воксели на более далёком расстоянии, мина же выбивает все воксели в пределах какого-то расстояния, а затем оставляет круглые отверстия в объектах, расположенных неподалёку от места основного взрыва и которые не заслонены от мины. Большинство объектов рушится повоксельно. Воксель падает сам, если рядом с ним нет вокселей, соприкасающихся с какой-либо из его граней или ребром (это не относится к трупам врагов) — таким образом, в глухой стене нужно выбить 22 вокселя, чтобы упал находящийся в центре. Некоторые объекты рушатся от повреждения даже одного вокселя (в частности, дверь на втором этаже и бутылки). Это определяет и начало игры — в отличие от большинства подобных шутеров, игрок не должен дожидаться какого-либо скрипта, а сломать прутья решётки сам.

Игрок может выбивать воксели и из врагов — если достаточно долго воздействовать на труп каким-либо оружием, то труп может повоксельно разрушиться и исчезнуть вообще.

Теоретически игрок может разрушить почти всю карту уровня игры — однако всё же есть предметы, которые он не может разрушить. К ним относятся NPC, выключатели и прочие предметы.

По окончании игры игроку показывается статистика, показывающая, сколько врагов он убил (всего их девять), сколько вещей он подобрал (в их число входят фонарик, все боеприпасы и оружие, все сокровища, которые игрок может подобрать — всего их 30), сколько он поднял собственно сокровищ (за таковые считаются кресты и слитки — их 14) и сколько вокселей он разрушил (всего их 37 455 800).

По геймплею игру отчасти напоминает вышедший позднее (самая первая версия — через год, 10 мая 2009 года) «Minecraft» — в частности, в обеих играх весь мир поделён на кубы-воксели (в случае «Voxelstein 3D») или полигоны с текстурой низкого разрешения (в случае «Minecraft»), разрушая которые, можно разрушить всю карту. Однако если в «Minecraft» не менее важной частью геймплея была установка взятых блоков-кубов, то в «Voxelstein 3D», напротив, такое невозможно. К тому же в «Voxelstein 3D» все воксели, которые могут быть разрушены, рушатся с одного удара, между тем как в «Minecraft» такое возможно только в режиме «Творчество», а в остальных от одного удара рушатся лишь немногие блоки вроде цветков.

HUD игры упрощённый, по сравнению с многими другими играми того же жанра. В левом верхнем углу экрана показывается количество FPS в данную секунду. В левом нижнем показывается лицо Блажковича — оно служит как своеобразным индикатором различных событий (например, подъём сокровищ, пулемёта или патронов к нему), так и индикатором здоровья, ибо каких-либо процентных данных здоровья игра игроку не показывает. В правом нижнем углу показывается рисунок оружия, которым игрок пользуется в данный момент, а также количество боеприпасов для него (исключая нож).

Само оружие отображается на экране в виде воксельной модели. В отличие от большинства иных воксельных моделей игры, игрок не может их никоим образом разрушить. Моделями отображаются только нож, пистолет и пулемёт — моделей гранаты или мины в руках игрока нет. Вместо них игрок просто видит их рисунок на HUDе.

Количество носимых боеприпасов теоретически не ограничено ничем. Игрок может, пользуясь чит-кодами или иными обманными путями, скопить сколько угодно патронов, гранат и мин. Единственное ограничение игры в данном плане состоит в том, что большие числа просто не влезают на экран, и игрок не видит последние разряды такого числа (единицы, десятки и так далее).

Процесс прохождения игры не сохраняется в памяти компьютера. Все изменения в файлах игры, сделанные для регистрации прогресса прохождения игры на компьютере, автоматически удаляются после выхода из неё.

Игрок не получает каких-либо повреждений от падения. Он может прыгнуть с какой угодно высоты, данной на уровне, на самый нижний — однако его здоровье нисколько не убавится.

Если игрок всё же так или иначе умирает (от взрыва своей или чужой гранаты, своей мины, выстрела противника), экран на некоторое время краснеет, а затем вновь становится прежним. Лицо Блажковича на HUDе становится кровавым, и игрок не может совершать какие-либо действия. Однако музыка продолжает играть. Единственный способ сделать ещё одну попытку пройти уровень — выйти из игры и зайти в неё снова, начав её сначала.

В игре присутствует только однопользовательский режим, многопользовательский режим отсутствует.

Разработка 

Движок игры, «Voxlap», был создан Кеном Сильверманом в сотрудничестве с Томом Добровольски в первой половине 2000-х годов. Его особенностью является отображение всех объектов вокселями (формат .KV6) — это позволило сильно упростить рендеринг окружающего пространства, так как для отображения вокселя в игре требуется лишь указание его месторасположения и цвет. Однако «Voxlap» не был первым движком Кена, поддерживающим воксели. Эту возможность он встроил в более известный «Build engine» 8 февраля 1996 года (формат .KVX) — уже после выхода «Duke Nukem 3D», поэтому она была использована в более поздних «Blood» и «Shadow Warrior». Лицензия движка разрешает использовать его бесплатно и без разрешения при создании бесплатных игр. Для создания коммерческих игр требуется лицензирование.

В разработке участвовали фанаты игры «Wolfenstein 3D». В «ReadMe» указаны их ники — основными разработчиками игры выступили некие hansk и apegomp — но настоящие имена их неизвестны. При создании игры они использовали данные из «Wolfenstein 3D» и «Ken’s Labyrinth».

Бета-версия игры под номером 0,1 вышла 19 апреля 2008 года. Судя по датам последней правки файлов, самые первые из них были закончены 8 апреля того же года — либо разработка велась ударными темпами, либо файлы слишком часто и долго правились в течение разработки. На следующий день была выложена версия 0,101, исправлявшая некоторые баги и позволившая через файл config.ini изменять настройки клавиатуры. Нового контента не добавлялось. С тех пор игра никогда не обновлялась.

Сюжет 
Сюжет игры абсолютно тот же, что и у первого эпизода «Wolfenstein 3D», и у первых миссий «Return to Castle Wolfenstein», и заключается в том, что главный герой должен сбежать из нацистской тюрьмы. Время действия игры разворачивается в годы Второй Мировой войны

В начале игры пленный главный герой оказывается в серой тюремной рубахе за решёткой. Главный герой ломает её и, ликвидировав рядовых и офицеров вермахта, выбирается из некого замка, превращённого нацистами в тюрьму для военнопленных и евреев.

Важным сюжетным отличием игры от «Wolfenstein 3D» является то, что игрок должен сам выбраться из камеры, равно как и получить пистолет. Если в «Wolfenstein 3D» он убивал перед началом игры немецкого солдата, зашедшего к нему в камеру, и брал у него пистолет, то в «Voxelstein 3D» охранник в камеру не заходит, и игрок должен сам сломать прутья решётки, равно как и взять пистолет с трупа офицера или солдата. Другим важным отличием является окончание побега. В «Wolfenstein 3D» игрок, бежавший навстречу стене с текстурой зелёного пейзажа, активировал триггер, оканчивающий эпизод, но при этом игрок оставался внутри замка. В «Voxelstein 3D» аналогичный триггер активируется уже на открытом пространстве — если быть точнее, в лесу, окружающем замок — ставшем возможном из-за использования более совершенного движка.

Оружие 
 Нож () — первое оружие игрока, доступное на старте. Единственное оружие, которым игрок должен обязательно воспользоваться в течение всей игры — он понадобится для того, чтобы выйти из-за решётки. Обладает достаточно слабой силой — для убийства врага требуется ударить им несколько раз.
 Luger P08 () — стандартный пистолет солдат вначале Германской империи, а затем Веймарской республики и нацистской Германии. Взять его в игре можно только с трупа рядового или офицера вермахта. Если просмотреть анимацию выстрелов пистолета в прилагающемся к игре аниматоре, то видно, что у пистолета, в отличие от оружия из подавляющего большинства других игр, есть дуло. Примечательно, что во время выстрелов затвор пистолета не двигается, и гильзы, как и у пулемёта, не выбрасываются.
 Ручной пулемёт () — многоствольный ручной пулемёт, аналога в реальности не имевший, если не считать безуспешных попыток «General Electric» приспособить XM214 для пехоты. Самое мощное огнестрельное оружие игры, эффективное против всех врагов. Несмотря на возможность стрелять одиночными выстрелами, очень быстро тратит боеприпасы, из-за чего иногда эффективнее оказывается граната и пистолет. Подъём самого оружия даст 500 патронов к нему.
 Stielhandgranate 24 () — осколочная противопехотная наступательная ручная граната, стандартное оружие солдат вначале Веймарской республики, а затем и нацистской Германии. Её можно найти лежащей, но гораздо чаще её можно взять у рядовых, которые ею вооружены. Рядовой может кинуть гранату в игрока, но чаще предпочитает всё же отстреливаться из пистолета. В отличие от реальных образцов, игровые гранаты слишком быстро детонируют — если на реальной гранате нужно было потратить время на отвинчивание крышки и энергичное выдёргивание выпавшего шнура с фарфоровым шариком для активации запала, после чего нужно было собственно бросить гранату, то в игре игрок кидает гранату почти мгновенно после нажатия клавиши выстрела. К тому же в игре гранаты взрываются через 1 секунду после броска, в то время как реальные образцы, в зависимости от качества детонатора, детонировали после 4,5 и более секунд после активации запала.
 C-4 () — мина огромной силы. Представляет собой взрывчатку с часовым механизмом. После активации — помещения взрывчатки на какую-либо твёрдую поверхность (за исключением противников) — взрывается через 4 секунды, удаляя вокруг себя воксели на некотором расстоянии. Значительно мощнее гранаты, но и встречается реже. Всего их четыре за игру.
Кроме того, разработчики планировали добавить в качестве оружия бензопилу, двуствольный дробовик и панцерфауст, у огнестрельного оружия должны были, как и в реальной жизни, экстрактироваться гильзы, а модель пулемёта иметь пулемётную ленту. Однако эти планы до сих пор так и не были воплощены в жизнь.

Предметы и бонусы 
В отличие от «Wolfenstein 3D», в игре отсутствует бонусы здоровья, а собирательство драгоценных предметов не имеет никакого практического значения по причине отсутствия системы очков — единственное, что они изменяют — цифру напротив количества найденных сокровищ в статистике после уровня.
 Магазин — коробчатый магазин от пистолета Люгера. Добавляет 8 патронов к пистолету.
 Пулемётная лента — пулемётная лента в зелёном ящике. Всего их две за игру. Добавляет 500 патронов к пулемёту. При её подъёме (как и при подъёме пулемёта) на спрайте, показывающем лицо игрока, появятся тёмные очки.
 Крест — золотой крест с полудрагоценными камнями. Всего их четыре за игру.
 Слиток — . Всего их восемь за игру.
 Фонарик — электрический ручной фонарик. В игре он всего один. При нажатии клавиши  (по умолчанию) он освещает воксели на каком-то расстоянии перед игроком, и те становятся светлее. Не требует подзарядки и может применяться одновременно с любым оружием. Его серьёзным недостатком является понижение FPS по причине того, что воксельный движок «запрашивает» для отображения изменения освещения дополнительные ресурсы компьютера помимо уже использующихся. На слабых машинах это понижение может быть весьма большим и привести к зависанию игры или вызову экрана смерти, а также иной поломке.
Кроме того, разработчики планировали добавить в игру систему жизней и бонусов, как и в оригинале. Однако это планы по сей день не воплощены в жизнь.

В игре есть код, если его ввести, зажав одновременно все клавиши, в него входящие (а не как в GTA San Andreas, нажимая поочерёдно), можно получить бонусы в виде определённого заряда каждого из оружия. При этом главный герой издаёт удивлённое восклицание.

Противники 
В «Voxelstein 3D» всего два вида врагов — рядовой и офицер вермахта. В отличие от «Wolfenstein 3D», рядовой носит гранату, а враги не могут открывать двери. Кроме того, они не идут к игроку, услышав его — вместо этого они просто поворачиваются в сторону, откуда услышали выстрелы или крик товарища. Если же они видят игрока, они идут к нему напрямик, а не зигзагами, как в «Wolfenstein 3D». При этом игра кровавее предшественника — после смерти у солдата в буквальном смысле вываливаются из орбит глаза, а с другой стороны вываливаются мозги. Падение солдат после смерти не анимировано заранее, в отличие от предшественника — трупы врагов подчинены физике ragdoll.
 Солдат (или Охранник, ) — обычный рядовой вермахта в коричневой униформе СА (что не мешает ему носить синие сапоги явно не по форме), охраняющий замок с тюрьмой, где содержится Блажкович. Блондин с голубыми глазами. Всего их 6 за игру. Вооружён пистолетом и гранатой. Довольно слаб — умирает с двух выстрелов в голову. С него всегда падает пистолет с 8 патронами, а также граната, если солдат ею не воспользовался. При встрече с игроком произносит «Achtung!» (, при смерти — стонет.
 Офицер вермахта ()) — офицер вермахта в белой парадной летней форме. Голубоглазый блондин. Всего их 3 за игру. По свойствам похож на солдата — в частности, он также носит пистолет — однако не имеет гранаты, его сложнее убить, у него совсем другой набор анимаций и совершенно иной принцип ragdoll-физики и он стреляет быстрее, нежели солдат. С него всегда падает пистолет с 8 патронами. Звуки, произносимые им, зависят от того, есть ли файл «VSWAP.WL6» у игрока. По умолчанию офицер использует звуки офицера СС из игры «Wolfenstein 3D» — то есть, при обнаружении игрока он произносит «Shutztaffel!» (), а при смерти — «Mein leben!» (). Если же игрок поставил данный файл из полной версии игры «Wolfenstein 3D» (на чём настаивают файлы, прилагающиеся к игре), то он получает звуки шпиона — соответственно, при обнаружении он произносит «Spion!» (), а при смерти — «Nein, so was!» ().
 Повар — нацистский повар. Как и многие другие персонажи игры, голубоглазый блондин. Носит белый халат, запачканный в человеческой крови. В руке он держит мясницкий тесак, которым он рубит мясо на столе. Судя по всему, он убийца, а возможно — и каннибал: на его столе лежит труп , у которого из груди торчит нож, и которому повар рубит ноги, а ещё один труп лежит в морозильной камере чуть поодаль. Однако он не обращает на игрока ни малейшего внимания. На столе у него стоит радио, передающее при активации неразборчивую речь. Проницаем (то есть сквозь него можно пройти) для игрока и оружия, поэтому полностью бессмертен — его невозможно убить никаким образом, так как пули и взрывы проходят сквозь него. Ничего не произносит.
 Кен — серокожий человек в секретной комнате. В отличие от всех остальных персонажей он имеет коричневые волосы (то есть он шатен) и карие глаза. У него ярко-розовые губы. Одет он в серую рубаху. Он перебрасывает шарик от пинг-понга из руки к себе в рот и обратно. Ничего не произносит.

Планировалось добавление ещё двух противников из «Wolfenstein 3D» — офицера СС в синей форме и мутанта с вмонтированным в грудную клетку пистолетом. Планировалось также добавление зомби, вооружённого, судя по всему, двумя пистолетами. Однако эти планы по настоящий момент не воплощены в жизнь.

Основные отличия от «Wolfenstein 3D» 
 В игре всего два вида противника — офицер и рядовой вермахта, в то время как в «Wolfenstein 3D» — 13, считая за один вид четырёх призраков «Pac-Man», различающихся лишь цветом и анимацией движения глаз и включая боссов. Соответственно, нет в «Voxelstein 3D» и боссов.
 Всё действие игры в «Wolfenstein 3D» происходит в помещениях — это связано с тем, что движок игры плохо рендерил открытые пространства, в результате чего враги могли в упор не видеть игрока, а некоторые спрайты попросту не показывались. В «Voxelstein 3D» можно выйти за пределы замка к лесу, чтобы окончить игру.
 В «Wolfenstein 3D» главный герой был единственным человеком-союзником — все остальные люди были врагами. В «Voxelstein 3D» же есть NPC, которые, по крайней мере, на игрока не нападают — Кен и повар.
 Присутствует иной выбор оружия. В MS-DOS версии «Wolfenstein 3D» у игрока был нож, пистолет Walther P38, пистолет-пулемёт MP-40 и многоствольный пулемёт. В «Voxelstein 3D» у игрока также есть нож и многоствольный пулемёт, но пистолет Вальтера заменён на пистолет Люгера, MP-40 отсутствует, и добавлены Stielhandgranate 24 и C-4. Кроме того, пистолет и пулемёт используют разные патроны. Таким образом, в «Voxelstein 3D» присутствует 5 видов оружия против 4 в «Wolfenstein 3D».
 Из-за использования воксельного движка появились возможности, недоступные в «Wolfenstein 3D» по причине геометрических ограничений движка — игрок может разрушать почти любые воксельные объекты, смотреть вверх-вниз, прыгать, менять своё положение относительно пола и так далее.
 «Wolfenstein 3D» использовал 27 музыкальных треков. Из них «Voxelstein 3D» использует только два — «Searching For the Enemy» (в течение всего уровня и загрузки игры — в оригинале трек звучал звучал на E1M2) и «End of Level» (при окончании единственного уровня игры — в оригинале трек звучал при аналогичной ситуации). Новых треков не добавлялось.
 На всех текстурах свастика в «Wolfenstein 3D» обращена в правую сторону — как и на иной нацистской символике. В «Voxelstein 3D» на воксельных моделях она, напротив, всюду левосторонняя — за исключением случаев трёхмерного воплощения спрайтов «Wolfenstein 3D» или фотографий.
 Полностью изменена анимация лица Блажковича на HUDе. В «Wolfenstein 3D» на него отводилось 24 спрайта. 21 из них показывали здорового или раненного в различной степени игрока (по три спрайта на каждое положение — оно менялось при повышении/понижении числа HP на другой отрезок в 12,5 HP), один показывал мёртвого Блажковича, ещё один показывал улыбающегося Блажковича (эта картинка показывалась, если тот подбирал пулемёт — причём это изображение лица не зависело от полученных повреждений), а последняя, изображающая Блажковича, превратившегося в мутанта — также в случае смерти (в том случае, если его убивал Доктор Шаббс). В «Voxelstein 3D» их 29 — по 7 на каждый уровень здоровья (изменяющийся при понижении его до 75, 50, 25 HP) — три из них показывали смотрящего по сторонам Блажковича, два показывали улыбку Блажковича (когда он подбирал сокровища), один показывал его, стиснувшим зубы, при атаке ножом или пулемётом (подобная анимация была в «Doom»), а ещё один показывал его в тёмных очках (при подъёме пулемёта). Оставшийся спрайт показывал мёртвого Блажковича.
 Упрощён HUD. В «Wolfenstein 3D» он показывал уровень, на котором находится игрок, его очки, здоровье, найденные ключи, количество патронов, количество жизней, лицо самого Блажковича и выбранное оружие. В «Voxelstein 3D» показывается лишь лицо, оружие и количество патронов — здоровье не показывается, уровень всего один, ключей нет, системы очков и жизней нет.
 Отсутствует система Save/Load и игровое меню. Игра начинается сразу же после запуска, минуя какое-либо меню. Нажатие  вызывает не возвращение в меню, а выход из игры. В случае смерти единственная возможность начать игру снова — выйти из игры и запустить её заново. Кроме того, при использовании игры не перезаписывается ни один файл — все изменения автоматически удаляются.

Движок игры 
Игра использует движок «Voxlap», созданный Кеном Сильверманом в 2003 году.

Его особенностью является рендеринг вокселями вместо полигонов — это позволило достигнуть полной разрушаемости всего уровня и реалистичного отображения ранений врагов. Единственный уровень игры использует 37 455 800 вокселей — все из них игрок может уничтожить. Количество разрушенных вокселей отображается в статистике по окончании игры.

Саундтрек 
Саундтрек к игре целиком взят из игры «Wolfenstein 3D» — новых треков не писалось. В оригинальной игре присутствовало 27 музыкальных треков (включая два ремикса песни Хорста Весселя под названиями «Horst Wessel-Lied» и «Nazi Anthem»). Из них в игре используются всего два — «Searching for the Enemy» (в течение всего уровня и его загрузки — в оригинале звучала на E1M2) и «End of Level» (и в игре, и в оригинале звучала при окончании уровня). Оригинальная музыка была написана Бобби Принцем в формате MIDI.

После выхода 
Разработчики игры делали намёки на возможный выход полной версии. В частности, в блоге разработчиков делаются намёки на то, что история будет связана с Холокостом — согласно будущей истории игры, нацисты устроили его из-за начавшейся в 1939 году эпидемии СПИДа среди геев и евреев. В том же блоге неоднократно демонстрировались скриншоты будущей игры — в частности, ворота концлагеря с надписью «Arbeit macht frei», различные помещения и лес. Появлялись видео ещё трёх уровней (названных в блоге как «Castle Voxelstein», «Abandonedbunker» и «Hanz Krieg Platz». В комментариях под видео один из разработчиков сообщает, что разные материалы будут рушиться по-разному, но получить большее цветовое разрешение невозможно, поскольку движок не может содержать на уровне больше  цветов вокселей (иными словами, движок не поддерживает разрешение выше TrueColor). Однако о намерении выпустить в скором времени новую версию игры разработчиками сообщено не было.

Оценка и обзор критиков 

Из-за того, что игра фактически так и не вышла, её практически не оценивали серьёзные игровые журналы. Единственное издание, учтённое в «MobyRank» — чешский журнал «Freegame» — поставил игре 83 балла из 100 со словами «ещё одна игра в коллекции freeware-игр, которая может надоедать, но к которой можно приступить при наличии больших запасов терпения». Из минусов рецензент отметил необходимую для обнаружение секретов и выхода из-за решётки в самом начале игры монотонную долбёжку ножом вокселей препятствий.

Также игру рассматривал «Kanobu.ru». Оценку игровой журнал игре не выставил, но упомянул её в списке «лучших ремейков игровой классики».

Игра рассматривалась в четырнадцатой серии передачи «Без винта» (бывш. «От винта!»), которую вели авторы оригинальной передачи, от 27 мая 2008 года. Как выразились авторы передачи, «хотя эта игра — всего лишь эксперимент от Кена Сильвермана, по мотивам <…> „Wolfenstein 3D“, <…> перед нами воплощённый миф — игра с полностью разрушаемым окружением!» Подход к воксельному отображению графики был представлен ведущими как «шаг навстречу реализму <…> — мир „Voxelstein 3D“ в точности напоминает наш. Решительно всё можно сломать, нужно только терпение, упорство и какой-никакой инструмент». Из минусов рецензенты отметили высокие требования к компьютеру: «Несмотря на то, что картинка выглядит незатейливо, аппаратные требования у игры — дай Бог каждому! Чуть поменьше, чем у „Кризиса“. Один уровень состоит из тридцати семи миллионов вокселей — с их обсчитыванием справляются только видеокарты с приличным аппаратным ускорением».

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 (Скан с разрешением от Джона Ромеро).

Ссылки 
  на сайте SourceForge (с возможностью скачивания версии 0,101).
 «Voxelstein 3D» на сайте «Absolute Games» (с возможностью скачивания версий 0,1 и 0,101).
 «Voxelstein 3D» на сайте «FilePlanet.com» (с возможностью скачивания версии 0,101).
 Страница проекта Voxelstein 3D на сайте SourceForge

Игры для Windows
Компьютерные игры 2008 года
Компьютерные игры, которые доступны для загрузки с официального сайта игры
Компьютерные игры с воксельной графикой
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Программное обеспечение с лицензией MIT
Свободные компьютерные игры
Фан-игры
Свободное программное обеспечение только под Windows
Шутеры от первого лица
Wolfenstein
Полностью отменённые компьютерные игры